Leuwiliang (Kawalu), een plaats in Indonesië
Leuwiliang (Leuwiliang), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing